Касымбеков — казахская и киргизская фамилия. Известные носители:

 Касымбеков, Махмуд Базаркулович (род. 1952) — казахстанский государственный и научный деятель.
 Касымбеков, Тологон (1931—2011) — киргизский советский писатель.

См. также 
 Касымбек (значения)